1612 может означать:
 1612 — натуральное число между 1611 и 1613.
 1612 год — високосный год.
 1612 (фильм) — художественный фильм Владимира Хотиненко
 NGC 1612 — галактика в созвездии Эридан.